Les Quatre Plumes blanches est le titre de :

Littérature 

 Les Quatre Plumes blanches (The Four Feathers), roman d'aventures de Alfred Edward Woodley Mason

Cinéma 

Tous ces films sont des adaptations du roman de Mason.

 Les Quatre Plumes blanches (Four Feathers), film de J. Searle Dawley réalisé en 1915 ;
 Les Quatre Plumes blanches (The Four Feathers), film de René Plaissetty réalisé en 1921 ;
 Les Quatre Plumes blanches (The Four Feathers), film de Merian C. Cooper réalisé en 1929 ;
 Les Quatre Plumes blanches (The Four Feathers), film de Zoltan Korda réalisé en 1939 ;
 Les Quatre Plumes blanches (Storm Over the Nile), film de Zoltan Korda et de Terence Young réalisé en 1955.

Téléfilm 

  (The Four Feathers), téléfilm de Don Sharp réalisé en 1977.

Voir aussi 

 Frères du désert (The Four Feathers), film de Shekhar Kapur réalisé en 2002, autre adaptation du roman de Mason dont le titre québécois est Les Quatre Plumes